— японский аниме-сериал, созданный совместно студиями Tatsunoko и Production I.G. Впервые транслировался по телеканалу Nippon Television с 12 апреля по 13 декабря 1987 года. Это также считается первой полноценной работой студии Production I.G.

Сюжет 
Действие происходит в 2387 году на планете Марис или второй Земле. Империя Нозаса намеревается уничтожить человеческий род для откладки яиц, чтобы спасти свою расу от вымирания, и возродить популяцию. Однажды появляются команда подростков — Белых Рыцарей, они владеют мистическим древним оружием под названием «Оружейная система Зиллиона» которое способно противостоять империи Нозасу.

Персонажи

Главные герои
 -

 Сэйю: Тосихико Сэки

 -

 Сэйю: Кадзухико Иноуэ

 -

 Сэйю: Юко Мидзутани

 -

 Сэйю: Тиэко Хонда 

 -

 Сэйю: Тиэко Хонда 

 -

 Сэйю: Юдзуру Фудзимото

 -

 Сэйю: Дайки Накамура

 -

 Сэйю:

 -

 Сэйю: Кумико Такидзава

Нозас
 -

 Сэйю: Сё Хаями

 -

 Сэйю: Тосико Савада

 -

 Сэйю: Нобуюки Фурута

 -

 Сэйю:

 -

 Сэйю:

Медия

Аниме
Впервые транслировался по телеканалу Nippon Television с 12 апреля по 13 декабря 1987 года. Производством сериала занималась компания Tatsunoko Production, совместно с
Production I.G и Kyoto Animation  под руководством режиссёра Мидзухо Нисикубо по сценарию Ито Цунэхиса, Ямадзаки Харуя, Кояма Такао, Ямада Такаси, Ватанабэ Мами. Музыкальное сопровождение написали Ириэ Дзюн, Оти Ёсиаки, Ириэ Дзюн, Коморита Минору. Данный аниме-сериал, считается первой полноценной работой студии Production I.G. Пять из 31 серий были дублированы на английском языке и выпущены на кассетах VHS в США компанией FUNimation, в Канаде Streamline Pictures, в Великобритании Screenmusic Studios,  в Ирландии Intersound Inc.

OVA
После успеха сериала, 21 июня 1988 года, была выпущена OVA под названием Zillion: Burning Night. Производством занималась Tatsunoko Production, под руководством режиссёра и сценариста Нисикубо Мидзухо. Музыкальную тему в этот раз Ириэ Дзюн.

Игра
На основе сериала были выпущены две видео-игры под названием Zillion и Zillion II.

Книга
В 1993 году компанией Eternity Comics была выпущена книга, созданная на основе сюжета сериала. Автор — Том Масон, иллюстратор — Харрисон Фонг.

Прочее
Сериал был показан также в клипе Scream/Childhood с участием Майкла Джексона и Джанет Джаксон.

Музыка

Открывающая тема:
 «Pure Stone» исполняла: Риза Юки

Закрывающая тема:

 «Push!» исполняла: Риза Юки (серии 1-20)
 «Rock Candy» by Риза Юки (серии 21-31)

Список серий 
 My Name Is J.J.
 Attack the Enemy of the High Skies
 0.1 Second Chance!
 Trap of the Shapeless Ninja Squadron
 Apple Order Violation!?
 Take Off, Tricharger
 Struggle ’Til Death! J.J. vs. Ricks
 Strike the Oceanfloor Base!
 Stolen Zillion
 Flames! Ricks’ Counterattack
 Birth of New Zillion!
 Attack! Triple Shoot
 Angry Shutter Chance
 Nightingale of the Battlefield
 Life Or Death!? Confrontation of Fate—Part. 1
 Life Or Death!? Confrontation of Fate—Part. 2
 Tears! Let’s Search J.J.
 The Beautiful Noza’s Challenge
 Match! Let’s Throw the Coin
 Kick with a Broken Heart
 Clash! The Sniper
 Great Victory from a Lie!
 Terror! Demon’s Bio Weapon
 Great Adventure! Warrior Opa-Opa
 Gentle Fugitive Apple
 Revenge Demon Ninja!
 Extraordinary Rebel Ricks
 Mystery!? Zillion Power
 Heroic! Ricks dies!?
 Planet Maris on the Corner!
 Last Shoot for Victory

Примечания

Литература

Ссылки 

Оригинальные аниме